Дмитрий Пащенко: Пащенко, Дмитрий Владимирович (род. 1976) — российский ученый в области информационных технологий и вычислительной техники.
 Пащенко, Дмитрий Иванович (1915—?) — Герой Социалистического Труда.
 Пащенко, Дмитрий Романович (1759—1809) — историк, статистик, автор «Описания Черниговского наместничества» 1781 года.
 Пащенко, Дмитрий Яковлевич (1912—?) — Герой Социалистического Труда.